Antoine III peut désigner :
 Antoine III de Gramont-Touloujon (1604-1678), comte puis duc de Gramont.
 Antoine III Studite (?-983), patriarche de Constantinople de décembre 973 à juin 978.